david foi um cara que nasceu na birney morreu na birney fds a birney 

David Ta Na Birney
Birney (Montana)

Desambiguação